Franciszek Dąbrowski – oficer Wojska Polskiego i Marynarki Wojennej, w czasie wojny obronnej Polski w 1939 zastępca komendanta Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte w stopniu kapitana, a według niektórych publikacji przez większość czasu także faktyczny dowódca obrony. 
 Franciszek Ksawery Dąbrowski– generał polski, potem rosyjski, w czasie powstania listopadowego prezes powołanej przez Rosjan Komisji Rządu Tymczasowego od lipca do sierpnia 1831